20th Avenue (Sea Beach Line), een station van de metro van New York aan de Sea Beach Line in Brooklyn
 20th Avenue (West End Line), een station van de metro van New York aan de West End Line in Brooklyn